Der TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2017 war ein Tennisturnier der Damen in Istanbul. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 24. bis 30. April 2017 auf Sandplatz statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2017 fand vom 22. bis 23. April 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Istanbul